Села:
 Садківці — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Садківці — Вінницька область, Шаргородський район